LJ, als (optisch nicht immer unterscheidbare) Ligatur Ǉ, ist:
 die Umschrift des kyrillischen Љ, siehe ǈ

LJ steht als Abkürzung für:
 Jin Air, südkoreanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Landjugend, Jugendorganisation
 Lightjockey, Steuerer von Lichtcontrollern und Gestalter von Lichtshows
 Liturgisches Jahrbuch, liturgiewissenschaftliche Zeitschrift
 LiveJournal, Website, die Weblogs anbietet
 Slowenien nach dem ICAO-Code

Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Wimbledon (London)
 Norwegen: Tønsberg in der Provinz Vestfold
 Slowenien: Ljubljana, deutsch: Laibach

Lj steht für:
 Lichtjahr

Abkürzung